Gameleirensi – abitanti di Gameleira de Goiás
Gameleirensi – abitanti di Gameleira
Gameleirensi – abitanti di Gameleiras